

Universiteiten 
 Universiteit van Warschau, een Poolse universiteit
 Universiteit van Washington, een Amerikaanse universiteit in de staat Washington
 Universiteit van Waterloo, een Canadese universiteit in de provincie Ontario
 Universiteit van Windsor, een Canadese universiteit in de provincie Ontario
 Universiteit van Winnipeg, een Canadese universiteit in de provincie Manitoba
 Universiteit van Wisconsin, een Amerikaans universiteitssysteem in de staat Wisconsin
 Universiteit van Wrocław, een Poolse universiteit
 Universiteit van Wuppertal, een Duitse universiteit
 Universiteit van Würzburg, een Duitse universiteit
 Universiteit van Wyoming, een Amerikaanse universiteit in de staat Wyoming

Andere 
 Unia Wolności, een voormalige Poolse politieke partij (opgevolgd door de Democratische Partij)